Margaridinha é o nome popular de várias plantas:

 Bellis perennis
 Asclepias curassavica ou Capitão-de-sala;
 Leucanthemum parthenium ou Monsenhor-amarelo.